Град — опади у вигляді частинок льоду
 Град — одиниця вимірювання кута
 Град — реактивна система залпового вогню
 Град — урочисте позначення городища, города; за походженням є церковнослов'янізмом ()

Топонім 
 Град — поселення в Словенії
 Град — община в Словенії

Укріплені поселення 
Град — іноді вживане позначення городища, давнього міста

 Спішський Град
 Град Прилуки
 Стречньянський Град
 Філяковський Град
 Битчанський Град
 Шаришський Град
 Град Ярослава
 Данилов град
 Град Володимира
 Рашка (град)
 Любовн'янський Град

Див. також 
 Городище (укріплення)
 Город (значення)